El término cazafantasmas puede hacer referencia a:

 Cazafantasmas, persona que estudia o investiga las manifestaciones fantasmales;
 Los cazafantasmas, película de 1984;
 Cazafantasmas 2, película de 1989, continuación cinematográfica de la anterior;
 Los Cazafantasmas, serie animada producida por Filmation y basada en una serie televisiva epónima con actores reales, emitida en Estados Unidos en 1975;
 The Real Ghostbusters, serie animada producida por Columbia Pictures, basada en las películas anteriormente citadas y emitida desde 1986 hasta 1991;
 Extreme Ghostbusters, serie animada de 1997.
 Los Cazafantasmas, juego de rol de 1986 basado en la misma franquicia;
 Cazafantasmas Mikami, serie manga y anime creada por Takashi Shiina.
Cazafantasmas,  película estrenada en 2016 dirigida por Paul Feig, que es asimismo un reboot de la película original de 1984.
 Ghostbusters: Afterlife, película de 2021.